Олег Олегович Костин () — российский пловец, трехкратный чемпион мира на короткой воде в эстафетах, чемпион Европы, призёр чемпионата мира и Европы, чемпион Универсиады 2015 года. Трёхкратный чемпион Всемирных игр военнослужащих 2015.

Карьера 
Начал заниматься плаванием в ДЮСШ «Нижегородец» у тренера Сергея Шатова. С 2007 по 2012 год тренировался у Павла Никитина. С 2012 года — в ДЮЦ «Сормово» у Валерия и Татьяны Буслаевых. Представляет Нижегородскую область.

Чемпион России 2013 года по плаванию брассом на дистанции 100 метров в коротком бассейне. На дистанции вдвое больше он не только стал чемпионом страны, но и установил рекорд России. Третье золото Олег завоевал на 50-метровке.

С чемпионата Европы 2015 года по плаванию в короткой воде привёз серебро и бронзу.

Победитель Универсиады 2015 года в комплексной эстафете 4×100 метров.

Трёхкратный победитель и серебряный призёр Всемирных военных игр 2015 года в Мунгёне.

Двукратный призёр чемпионата Европы 2015 года на короткой воде.

На чемпионате мира 2016 года по плаванию в короткой воде за участие в предварительных заплывах в эстафетах завоевал две золотые медали.

На чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу, 22 июля, завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем, уступил победителю 0,35 секунды.

Примечания

Ссылки 
 Олег Костин
 Олег Костин

Пловцы России
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы Всемирных военных игр